Brachwitz heißen folgende Orte in Deutschland:
 Brachwitz (Treuenbrietzen), Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Brachwitz (Wettin-Löbejün), Ortsteil der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis, Sachsen-Anhalt